Юки Аояма (, , 25 февраля 1978, , , Япония) — современный японский фотограф и кинорежиссёр. Получил известность своими провокационными циклами фотоснимков. Его творчество привлекло внимание крупных европейских и японских средств массовой информации, среди которых: «CNN», «The Independent», «The Daily Mail», .

Биография 
Фотограф родился в городе Нагоя в префектуре Айти. Окончил факультет психологии . Получил специальность фотографа в  специального района Сибуя в Токио. В 2005 году Юки Аояма создал свой собственный фотоофис. В 2007 году был удостоен престижной премии  на конкурсе корпорации Canon. В 2009 году Юки Аояма стал преподавателем . В настоящее время проживает в Токио.

В 2014 году Аояма снял в качестве режиссёра, актёра и оператора фильм по одноимённой манге «Моя сестрёнка последнее время сама не своя» (в различных английских переводах: «What’s Going on With My Sister?» и «Recently, My Sister is Unusual», в оригинале название — ). Родители главных героев фильма заключают брак, сами они становятся сводными братом и сестрой. В девочку вселяется призрак девушки, который заставляет её помочь призраку попасть в рай. А для этого девочка должна добыть некую энергию, которую можно получить только физической близостью со своим сводным братом.

Широкая известность пришла к Аояме в середине 10-х годов XXI века. Серия фотографий Юки Аоямы «Комплекс школьницы» (), начатая в 2006 году и впервые опубликованная в виде фотоальбома в 2015 (позже вышли новые альбомы из этой серии), пытается передать одновременно чистоту и тайные страсти, спрятанные в глубине человеческого сознания. Фотографии демонстрируют очарование юности, первую любовь, запретные фантазии мальчика, навеянные образом девушки-подростка, одетой в строгую форму японской школьницы. «У многих мальчиков в средней школе есть комплекс собственной неполноценности по отношению к школьницам», — говорит Аояма. По его мнению, они считают своих сверстниц как сексуальными, так и святыми одновременно. «Когда школьницы совершают самое невинное движение, — утверждает Аояма, — это способно зажечь сердца мальчиков». На большинстве фотографий не видно лиц моделей, по мнению автора, это подчёркивает, что демонстрируются комплексы и образы, принадлежащие не конкретному мальчику или девочке-подростку, а самому подростковому возрасту. На основе этого цикла был снят режиссёром Накамой Норихисой () в 2011 году среднеметражный фильм «Комплекс школьницы „M“» ().

Юки Аояма в 2015 году опубликовал альбом «Прыгающие офисные работники» (дословно — «Небесные люди, живущие на зарплату», , () с серией из 109 портретов подпрыгивающих на месте японских офисных работников. Японский термин «Sararīman» ( от ) на русский язык переводится как «служащий», «человек, живущий на зарплату», подразумевает работников крупных торговых, финансовых и промышленных фирм, но не рабочих, а управленцев, в западном понимании — «белых воротничков». Слово «Solariman» — неологизм самого Аоямы от «Sararyman», но здесь этот термин используется в искажённой, приближенной к японскому слову «небо» — по-японски «sora», форме. Каждый из офисных работников зависает в воздухе рядом со стоящей в смущении и замешательстве дочерью. Отцы выглядят невероятно молодыми и беззаботными, выступая в роли малышей и изменяя на свою противоположность реальное соотношение двух поколений. Образ классического японского служащего в рубашке, костюме и галстуке является символом городской культуры в Японии, начиная с 1920-х годов. Атрибутами этого образа являются иерархическое мышление, корпоративная лояльность, героическая работа на износ. Этика японских офисных работников иногда сравнивается психологами и социологами с трудовой моралью пуританства. «Я думаю, что они хотят показать себя с лучшей стороны перед своими дочерьми, но они не привыкли к фотоснимкам или прыжкам… поэтому конечный результат весьма комичен», — признавался Аояма. Один из отцов-офисных работников на съёмках так старался, что даже порвал себе брюки. В начале фотосессии часто бывала неловкость между отцом и дочерью-подростком, после фотосессии они обычно обнимались и смеялись. Аояма утверждал, что к созданию цикла его подтолкнули собственные отношения с умершим незадолго до начала работы над серией снимков отцом. Фотограф признавался, что просто не понимал к этому моменту, чем был занят его отец на работе: «Только после смерти моего отца я обнаружил, что он действительно отлично справлялся со своей работой в качестве офисного сотрудника благодаря рассказам знавших его людей».

«Веселье», юмор, раскованность, яркая индивидуальность не относятся к традиционным атрибутам офисного работника. «Я хотел раскрыть их скрытую индивидуальность», — утверждал Аояма. Каждому отцу было предложено прыгать так, как ему хотелось. «Я считаю, что каждая фотография выражает идеальные отношения между отцом и дочерью», — говорит Аояма. Работа над альбомом заняла около трёх лет, снимки делались по всей Японии, эта серия фотографий является частью десятилетнего проекта Аоямы по исследованию психологии и фотографированию офисных работников Японии, который носит название «Офисные работники».

В 2017 году Юки Аояма выпустил альбом с фотографиями котов на женской груди. Он догадался объединить две популярные в интернете, но существовавшие отдельно друг от друга, темы: кошки и полуобнажённые девушки. Альбом носит название «Painyan», что в переводе с японского обозначает соединение двух слов «грудь» и «мяу» (дословно «Грудемяу»). Он включает 96 фотографий (книга стоит 10 фунтов стерлингов). Сам автор настаивает, что эти его фотографии имеют терапевтический эффект (поэтому для студентов при покупке альбома была установлена скидка в 10 %).

Фильмография

Особенности творчества 
Юки Аояму часто относят к авторам, способным бросить вызов обществу и его стандартам. Его фотопроекты показывают мир с неожиданной стороны, демонстрируют скрытый смысл предметов и явлений, не ломая при этом традиционных устоев. Он говорит о своём творчестве:
«Я бы хотел превратить свою повседневность в восхитительный мир с помощью фотоискусства… Фотографирование — это способ наслаждаться повседневной жизнью… Я не хочу никогда забывать о волнении, которое испытывал в первые дни моей карьеры, и хочу выразить его в моих работах. При выборе объекта меня интересуют превращённые в символ и обезличенные объекты, такие как костюм или униформа. Этот интерес основан на моих личных мотивах, таких как „уважение к покойному отцу“ и „подростковый комплекс“… Кроме этого, я в основном ориентируюсь на вещи, уникальные для Японии, представляю японцев, которые могут показаться несколько смешными с точки зрения иностранцев»

Примечания

Литература

Ссылки